Сезон 2006 года стал для ФК «Спартак» Москва 15-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

Команда 2006

Хронология сезона 

 8 апреля 2006 года в газете «Спорт-Экспресс» было опубликовано интервью Дмитрия Аленичева, в котором он подверг резкой критике работу главного тренера Александра Старкова. Правление клуба решило отчислить недовольного футболиста из основного состава, и в том же году Аленичев принял решение закончить карьеру игрока. Этот конфликт вызвал большое недовольство в рядах болельщиков «Спартака», в большинстве своём принявших сторону Аленичева. Вскоре Старков так же покинул клуб.

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2006:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2006:

Чемпионат России 2006 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2006

Результаты матчей

Турнирная таблица

Статистика

Кубок России 2005/2006 
Основные статьи: Кубок России по футболу 2005/2006 и Финал Кубка России по футболу 2006

Результаты матчей

Кубок России 2006/2007 
Основная статья: Кубок России по футболу 2006/2007

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.
 Статистика приведена с учетом матчей с «Сибирью» (1/8 финала), «Зенитом» (1/4 финала) и «Локомотив» (1/2 финала) которые были сыграны в 2007 году.

Лига Чемпионов 2006/2007 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2006/2007

Квалификация

Групповой этап

Турнирная таблица

Статистика

Чемпионат России 2006 (дублирующие составы)

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Первого канала 2006 
Основная статья: Кубок Первого канала 2006

Результаты матчей

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав 

 «Матч дружбы» (Москва, УСЗ «Дружба»)

 Costa Blanca Cup

Итог турнира: «Спартак» занял 4-е место.

* Список матчей возможно неполный.

Дублирующий состав 
 Информация о матчей дублирующего состава неизвестна.

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Статистика ФК «Спартак» Москва сезона 2007 на FootballFacts.ru

2006
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 2006